Си́ста:

 Систа — река в Ленинградской области.
 Систа — деревня Кингисеппского района Ленинградской области.

См. также 
 Систо-Палкино — деревня Ломоносовского района Ленинградской области.
 Систо-Палкино (фестиваль) — музыкальный фестиваль, проходящий весной в Ленинградской области.